Александр Ры́бников: Рыбников, Александр Александрович (1878—1938) — экономист, географ.
 Рыбников, Александр Ильич (1919—1989) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. 
 Рыбников, Александр Петрович (1930—2002) — советский государственный деятель, секретарь ЦК Компартии Казахстана (март 1985 — июль 1987).
 Рыбников, Александр Станиславович — заслуженный работник культура РФ, архитектор-реставратор высшей категории, инженер строитель.